Meginher ist der Name von:

 Meginher von Falmagne, 1127 bis 1130 Erzbischof von Trier
 Meginher von Hersfeld, 1036 bis 1059 Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Meginher (Osnabrück), 1023 bis 1027 Bischof von Osnabrück